O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil - Centro Sergio Vieira de Mello(CCOPAB), localizado na Vila Militar, na cidade do Rio de Janeiro, é o estabelecimento de ensino responsável pela preparação de militares  (Exército, Marinha e Aeronáutica), policiais militares e civis do Brasil e extrangeiros, que irão compor as missões de paz da Organização das Nações Unidas.

Ligações externas 
 

Unidades de ensino do Exército Brasileiro
Escolas militares do Brasil
Organizações militares no Rio de Janeiro